

Italia 
Chiesa di Santa Tecla a Barumini
Chiesa di Santa Tecla a Este
Chiesa di Santa Tecla a Malosco, frazione di Borgo d'Anaunia
Chiesa di Santa Tecla a Nulvi
Chiesa di Santa Tecla a Torno